Xyronotus är ett släkte av insekter. Xyronotus ingår i familjen Xyronotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Xyronotus